Кунстхаус () — название ряда художественных музеев или залов для проведения художественных выставок в немецкоязычных странах, например:

 Кунстхаус кантона Базель.
 Кунстхаус в Брегенце.
 Кунстхаус в Дрездене.
 Кунстхаус в Эрфурте.
 Кунстхаус в Эссене.
 Кунстхаус в Граце.
 Кунстхаус в Майнингене.
 Кунстхаус в Цюрихе.

См. также 
 Кунстхалле

Художественные музеи Германии
Художественные музеи Швейцарии